Strobilomyces — рід грибів родини Boletaceae. Назва вперше опублікована 1851 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Strobilomyces відносять 59 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Berkeley, M.J. 1851. Decades of fungi. Decades XXXIV. Sikkim Himalaya fungi, collected by Dr. J.D. Hooker. Hooker's Journal of Botany and Kew Garden Miscellany. 3:77-84 - P.78

Роди грибів
Болетові